Termenul SCCP se referă la:

 Skinny Client Control Protocol, un protocol de VoIP definit de Cisco Systems, Inc.
 Signalling Connection și Control Part, din recomandarea ITU-T Q.713, este un protocol de rutare pentru rețelele Signalling System 7.
 Sparse conditional constant propagation, o tehnică de optimizare folosită de compilatoare.